Жюкас () — литовская фамилия, известные носители:

 Жюкас, Марюс (род. 1985) — литовский легкоатлет, специализирующийся на спортивной ходьбе.
 Жюкас, Томас (род. 1970) — литовский футболист и футбольный тренер.